Hoffa ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hoffa (1859–1907), deutscher Chirurg und Orthopäde
 Elisabeth Hoffa (1889–1988), deutsche Ärztin
 Else Hoffa (1885–1964), deutsche Gärtnerin
 James Phillip Hoffa (* 1941), US-amerikanischer Gewerkschaftsführer, Sohn von Jimmy Hoffa
 Jimmy Hoffa (1913–1975?), US-amerikanischer Gewerkschaftsführer
 Joseph Hoffa (1803–1853), deutscher Philologe und Privatdozent
 Portland Hoffa (1905–1990), US-amerikanische Comedienne
 Reese Hoffa (* 1977), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Theodor Hoffa (1872–1946), Kinderarzt, Sozialfürsorger und Mitglied der Bekennenden Kirche

Siehe auch:
 Jimmy Hoffa (Film) über den Gewerkschaftsführer
 Hoffa-Fettkörper
 Hoffa-Kastert-Syndrom
 Hoffer